Khevi (ხევი) è una parola georgiana che significa “gola” e può riferirsi a

Khevi, un'unità amministrativa-territoriale dell'antica Georgia medievale 
Khevi, un'area storico-geografica della Georgia nord-orientale 
Khevi, un villaggio situato nel distretto di Ozurgeti, regione di Guria
Khevi, un villaggio situato nel distretto di Chokhatauri, regione di Guria